Николаевка — село в Наримановском районе Астраханской области. Административный центр Николаевского сельсовета.

География 
Село Николаевка расположено в 24 километрах к западу от Астрахани и 54 километрах к югу от города Нариманов (районный центр) и расположено в восточной части одного из бэровских бугров и ограничено с севера ильменем Сельский, с востока — ильменем Передовой, с юга — ильменем Садовый. В непосредственной близости от села проходит железнодорожная ветка Кизляр — Астрахань.

История 
Село Николаевка основано в 1850 году. Заселено государственными крестьянами. В 1859 году в казенной деревне Николаевской имелось 32 двора, проживало 114 душ мужского и 102 женского пола.

После революции образуется Николаевский сельский Совет (впервые упоминается в 1919 году в составе Карантиненской волости Астраханского уезда). В июле 1925 года Николаевский сельский Совет включен в состав Трусовского района, в 1928 году передан в Астраханский район. В 1931 году Николаевский сельский Совет передается в Наримановский район в связи с его созданием.
В 1932 году в селе был организован сельскохозяйственный колхоз «Ударника Чуркина».

В 1944 году Николаевский сельсовет был включен в состав Приволжского района. В июне 1954 года Николаевский сельский Совет был упразднен, вся территория Совета передана Солянскому сельскому Совету. В 1956 году колхоз села Николаевка был переименован в «имени Булганина». В 1958 году в «Память С. М. Кирова». В январе 1961 года колхоз «Память Кирова» включён в качестве 3-ей фермы в состав вновь образованного образован совхоза «Кучергановский».

В 1965 году в Николаевке вновь образуется самостоятельное сельхозпредприятие — птицефабрика «Степная». В 1968 году построен детский сад, а в 1969 году — сельский клуб. В 1974 году построено типовое здание школы на 320 мест. Школа получает статус средней общеобразовательной. В 1975 году образован Николаевский сельский Совет.

Население 
Динамика численности населения

Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли русские (53 %) и казахи (39 %)

Экономика 
Крупнейший работодатель — птицефабрика «Степная»

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)